Albright kan syfta på:

Antarktis 

 Mount Albright,

USA 

 Albright, West Virginia, ort, Preston County,